

Малберрі — місто, штат Арканзас
 Малберрі — місто, штат Флорида
 Малберрі — місто, штат Індіана
 Малберрі — місто, штат Канзас
 Малберрі — переписна місцевість в окрузі Вілкс, штат Північна Кароліна
 Малберрі — переписна місцевість, штат Огайо
 Малберрі — переписна місцевість, штат Оклахома
 Малберрі — переписна місцевість, штат Південна Кароліна